Picker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Picker (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler
 Eduard Picker (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Egbert Picker (1895–1960), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Günther Picker (1944–2022), deutscher Manager und Autor
 Hans Picker, deutscher Bob-Fahrer der 1930er Jahre
 Harvey Picker (1915–2008), US-amerikanischer Geschäftsmann und Erfinder
 Heinrich Picker (* 1883–nach 1950), deutscher Gewerkschaftsfunktionär (FDGB), MdV
 Henry Picker (1912–1988), deutscher Buchautor
 Jimmy Picker (* 1949), US-amerikanischer Animator
 Johannes Picker (ca. 1640–1693), deutscher Schulmann
 Josef Picker (1895–1984), deutscher Bildhauer

 Robert Picker (* 1936), deutscher Maler
 Rolf-Jürgen Picker (* 1953), deutscher Politiker (CSU)
 Tobias Picker (* 1954), US-amerikanischer Komponist
 Ulrike Picker (* 1971), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof

Technik:
 Textilfachbegriff für den ledernen Treiber des Schützen (Weben)

Siehe auch:
 Pickler